Plaats in Indonesië
 Kenongo (Sedan), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Kenongo (Gucialit), een plaats in het bestuurlijke gebied Lumajang in de provincie Oost-Java
 Kenongo (Jabung), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java